Атланто-балтійська раса — варіант європеоїдної раси поширений на півночі та північному заході Європи.

Характерними рисами є високе вузьке (доліхокефальне) обличчя, ортогнатизм, вузькі губи, високий виступаючий ніс з прямою спинкою, великий відсоток світлих очей і волосся, волосся м'яке, пряме і хвилясте, зростання бороди і вусів підвищене, дуже світла шкіра, високий зріст. Від схожої біломорсько-балтійської відрізняється довшим та видовженішим черепом, прямим носом, більшим зростом, дещо темнішою загальною пігментацією.

Література 
 Алексеева Т. И. (ред.), Богатенков Д. В., Дробышевский С. В. Антропология: Учебно-методический комплекс Антропология: Учебно-методический комплекс — 2004 (с. 350-351)

Європеоїдна раса